Le tournoi Carol Weymuller Open 2022 est l'édition 2022 du tournoi de squash Carol Weymuller Open qui se déroule du 20 au 24 avril 2022 au casino The Heights à New York. Le tournoi fait partie de la catégorie PSA World Tour Bronze et il est doté de  de prix.

Le tableau est composé de 24 participantes dont 8 têtes de série directement qualifiées pour le second tour et une wild card attribuée à Akanksha Salunkhe.

Dotation et points 
En 2022, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Carol Weymuller Open
 Saison 2021-2022 de la PSA

Liens externes 
 Page PSA

Carol Weymuller Open
Sport aux États-Unis en avril 2022
Sport à New York en 2022
Squash en 2022